Virgo (; ) — может означать:

  — род бабочек.
  — программное обеспечение.

Корабли 
  — круизный лайнер класса Leo компании Dream Cruises.
  — ударный грузовой корабль типа «Андромеда» ВМС США.

Астрономия 
 Virgo — латинское название зодиакального созвездия Дева и соответствующего знака зодиака.
 Virgo — эпитет Девы Марии.
 Virgo — франко-итальянский детектор гравитационных волн, а также одноимённая коллаборация, занимающаяся его разработкой и обслуживанием.

Музыка 
 Virgo — немецкая музыкальная группа.
 «» — одноимённый дебютный студийный альбом американского дуэта хаус-музыки Virgo Four, выпущенный в 1989 году на Radical Records в Великобритании.
 «Virgo» — песня американской хип-хоп группы Atmosphere из их альбома  2018 года.

См. также 

 High Virgo
  (значения)
 Virginia
 Виргиния
 Скопление Девы